Kocin kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kocin Stary, ort, Schlesiens vojvodskap, Powiat częstochowski,

Tjeckien 

 Kočín, ort, Plzeň, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar